

Récompense 
 Trophée Kalevi-Numminen, récompense pour le meilleur entraîneur de la saison dans le championnat de Finlande de hockey sur glace.

Personnalités

Prénom

Patronyme 

 Kalevi Numminen (1940-), joueur de hockey sur glace finlandais.
 Mauri Antero Numminen (1940-), artiste finlandais.
Patronyme finnois